Хоккейный турнир мужских команд на зимних Олимпийских игр 1998 года — 19-й розыгрыш комплекта наград в хоккее с шайбой, который прошёл с 7 по 22 февраля на ледовых аренах «Биг Хэт» и «Аква Винг Арена» в японском Нагано. В розыгрыше участвовали 14 команд. 

Это были первые Олимпийские игры, для которых в регулярном сезоне НХЛ был сделан перерыв, длившийся с 8 по 24 февраля: сборные-участницы смогли созвать лучших игроков НХЛ для участия в турнире. Вследствие этого олимпийский хоккейный турнир называется нередко «Турниром века» (). В отличие от Олимпийских игр прошлых лет, игроки НХЛ предпочли проживать в олимпийской деревне наравне с другими спортсменами, а не в 5-звёздочных отелях. Однако клубы НХЛ не могли отпустить игроков для выступлений в предварительном групповом этапе: отказ клубов НХЛ отпустить игроков для сборных Германии и Словакии стал одной из причин их невыхода в следующий групповой раунд. Ошибочным также посчитали и решение провести второй групповой раунд, поскольку участники того этапа автоматически выходили в четвертьфинал. В 2006 году формат был изменён на текущий.

Несмотря на комплектацию составов звёздами НХЛ, сборные Канады и США проиграли схватку за медали: они считались фаворитами турнира, поскольку ещё и играли в финале Кубка мира 1996 года, однако обе они были биты будущими олимпийскими чемпионами из Чехии: США проиграли в четвертьфинале, а Канада — в полуфинале. Поражение Канады в матче за 3-е место стало особенно обидным для Уэйна Гретцки, который так и не завоевал олимпийскую медаль. Тем не менее, по просьбе Гретцки сборная Канады присутствовала на церемонии закрытия. Сборная Чехии впервые с момента распада Чехословакии стала олимпийским чемпионом, причём седьмой сборной, когда-либо выигрывавшей Олимпийские игры. Серебряные медали завоевала сборная России, что считается высшим достижением российского хоккея со времён победы Объединённой команды в 1992 году на Играх. Финляндия же взяла бронзовые медали Игр.

Отборочный турнир 
Перед олимпийским турниром в серии отборочных турниров определялись ещё 5 команд для участия в предварительном турнире.

1-й этап 
В 2-х парах после 2-х матчей определялись 2 команды для участия во 2-м этапе.

{| cellspacing="2" border="0" cellpadding="3" bgcolor="#EFEFFF" width="90%"
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 26 января 1996
| bgcolor="#EEEEEE"| Секешфехервар
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"| — ||bgcolor="#EEEEEE"| 
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| 7:0
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 27 января 1996
| bgcolor="#EEEEEE"| Секешфехервар
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"| — ||bgcolor="#EEEEEE"| 
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| 6:0
|-
|
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 23 марта 1996
| bgcolor="#EEEEEE"| Каунас
| bgcolor="#EEEEEE"| ' Югославия ||bgcolor="#EEEEEE"| — ||bgcolor="#EEEEEE"| 
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| + 5:0
|}+ после дисквалификации Израиля из-за участия игроков, не имеющих право играть, Югославии было засчитана победа со счетом 5:0. Сам матч был закончен со счётом 5:3.''

2-й этап 
На 2-м этапе играло 19 команд, разделённые на четыре группы. Соревнования в 4-й группе проводились только среди команд Азии в зачет Чемпионата Азии. Команда Японии была квалифицирована на Олимпийский турнир и поэтому соревновалась лишь в чемпионате Азии. В 3-й этап выходили победители групп.

3-й этап 
К четырем победителям 2-го этапа присоединились команды, занявшие 9-11 места в ЧМ-1995 и победитель Дивизиона I. Они были разделены на две группы. На Олимпийский турнир попадали команды, занявшие 1 и 2 места в группах. Команды, занявшие 3 места в группах в одном матче играли еще за одно место на Олимпийском турнире.

Матч за место в Олимпийском турнире 

Дуйсбург, 

На Олимпийский турнир квалифицированы команды Германии, Белоруссии, Словакии, Казахстана и Австрии.

Финальный турнир

Первый групповой этап 
К командам, занявшим 7-е и 8-е места на ЧМ-1995, присоединилось 5 команд из 3-го этапа отборочного турнира и команда Японии. В двух группах по 4 команды по системе «каждый с каждым» определялись победители, которые выходили в основной турнир. Остальные команды квалифицировались за 9-14 места.

Группа A

Группа B

Классификация 9-14 мест

Главный групповой этап 
К командам, занявшим 1-е и 6-е места на ЧМ-1995, присоединилось 2 команды победительницы групп предварительного турнира. В двух группах по 4 команды по системе «каждый с каждым» определялись пары плей-офф.

Во время группового этапа произошёл скандал: как выяснилось в ходе журналистского расследования, защитник сборной Швеции Ульф Самуэльссон не имел права играть за сборную из-за утраты шведского гражданства. Самуэльссон был дисквалифицирован, однако сборная Швеции не была лишена набранных очков.

Группа С

Группа D

Плей-офф

Матч за третье место

Финал

Составы команд-призёров

Примечания

Ссылки 
 SFRp's hockey archive —  Winter Olympic Games 1998, Nagano, Japan 
 Hockeyarchives — Jeux Olympiques de Nagano 1998 
 Hockey Nut — 1998 Olympic Hockey
 Marcolympics — Ice Hockey 1998
 IIHF: Nagano 1998 in Web Archive
 la84 foundation — Nagano 1998 Official Report (171—180)